Die Provinz Malampa ist eine Inselregion des südpazifischen Inselstaats Vanuatu. Sie liegt südlich der ebenfalls zu Vanuatu zählenden Provinzen Sanma und Penama, und nördlich von Shefa.

Benennung 
Wie bei allen (der insgesamt sechs) Provinzen von Vanuatu leitet sich auch die Bezeichnung Malampa von den Namen der in der Region gelegenen Hauptinseln, hier von Malakula, Ambrym und Paama, ab.

Inseln 

Unvollständige Liste der Inseln und Inselgruppen der Provinz Malampa:

Bevölkerung 
Die Provinz zählt nach der letzten alle 10 Jahre stattfindenden Volkszählung 36.724 Einwohner, bei einer Landfläche von 2779 km². Die Bevölkerungsdichte betrug 13 Einwohner/km² im Jahr 2009, das Bevölkerungswachstum ist 1,2 %. Die Provinzhauptstadt Lakatoro (auf Malakula) hat allerdings nur etwa 700 Bewohner.

Alterspyramide 2009: Kinder unter 15 Jahre waren 14.674 Einwohner; zwischen 15 und 24 Jahre waren 6210 Einwohner; zwischen 25 und 59 Jahre waren 12.955 Einwohner; 60 Jahre und älter waren 2885 Personen. Damit ergibt sich ein Durchschnittsalter von 20,4 Jahren. Rund 60 % der Bevölkerung leben vom Verkauf von Fisch, Anbaufrüchten oder von handwerklichen Arbeiten.

Einzelnachweise 

Provinz (Vanuatu)